Oldorf steht für:

Orte:
 Oldorf (Damme), Stadtteil der Stadt Damme (Dümmer) im Landkreis Vechta
 Oldorf (Rodenäs), Ort in der Gemeinde Rodenäs im Kreis Nordfriesland
 Oldorf (Varel), Ort in der Stadt Varel im Landkreis Friesland
 Oldorf (Wangerland), Ortsteil der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland

Personen:
 Hans Oldorf (1896–1964), deutscher Politiker
Siehe auch:
 Ohldorf